Kundratitz je německý název českých sídel:
 Kundratice (okres Žďár nad Sázavou) – obec v okrese Žďár nad Sázavou
 Kundratice (Sviny) – část obce Sviny v okrese Tábor
 Kundratice (Hlinná) – část obce Hlinná v okrese Litoměřice

Německé názvy sídel v Česku